Charles Murray, VII conte di Dunmore (1841-1907) –  nobile e politico scozzese
Charles Murray (1864-1941) – poeta scozzese
Charles Murray (1872-1941) – attore statunitense del cinema muto conosciuto anche come Charlie Murray
Charles Murray (n. 1943) – politologo statunitense